H21 bzw. H 21 steht für:
 den Decknamen der Spionin Mata Hari beim deutschen Geheimdienst
 Junkers H 21, deutsches Mehrzweckflugzeug
 HMS H21, britisches U-Boot
 eine Subgruppe der Haplogruppe H in der Humangenetik
 die kyrillische Schreibweise der Fernstraße N 21 (Ukraine)

H-21 steht für:
 Piasecki H-21, US-amerikanischer Transporthubschrauber

Abkürzung